Havelock ist der Name mehrerer

Personen:
 Anthony Havelock-Allan (1905–2003), britischer Filmproduzent
 Arthur Havelock (1844–1908), Gouverneur von Tasmanien
 Eric A. Havelock (1903–1988), kanadischer Medientheoretiker
 Gary Havelock (* 1968), britischer Speedwayfahrer und Weltmeister
 Henry Havelock (1795–1857), britischer General
 Henry Havelock-Allan, 1. Baronet (1830–1897), britischer Soldat mit Status eines Generalleutnants und Politiker
 Henry Havelock Ellis (1859–1939), Schriftsteller
 Henry Marshman Havelock-Allan, britischer General
 Thomas Havelock (1877–1968), britischer Schiffbauingenieur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Havelock (Iowa)
 Havelock (Nebraska)
 Havelock (North Carolina)
 Havelock (North Dakota)
 Havelock (Virginia)

in Kanada:
 Havelock (New Brunswick)
 Havelock (Ontario)
 Havelock (Québec)

in Neuseeland:
 Havelock (Neuseeland)
 Havelock North

in Australien:
 Havelock (Victoria)

in Eswatini;
 Bulembu, ehemals Havelock

Sonstiges:
 Havelock (Kleidung), Herrenmantel nach Henry Havelock
 Havelock Island, eine Insel der Andamanen, die zum Ritchie’s Archipel gehört
 Havelock Parish, ein Landkreis im kanadischen Kings County
 HMS Havelock, Zerstörer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch: